Willy Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Willy Rodríguez (Perkussionist) (1918–1966), puerto-ricanischer Jazzperkussionist
 Willy Rodríguez (Sänger) (* 1941), kubanischer Sänger
 Willy Rodríguez (Pianist) (* 1951), Jazzpianist und -sänger
 Willy Rodríguez (Bassist) (* 1978), puerto-ricanischer Bassgitarrist und Sänger, Band Cultura Profética